No Good (Attack the Radical) – traccia dell'album Vulgar Display of Power dei Pantera del 1992
 No Good (Start the Dance) – singolo dei The Prodigy del 1994, dall'album Music for the Jilted Generation
 No Good – singolo di Plan B del 2007, dall'album Who Needs Actions When You Got Words
 No Good – singolo di Ally Brooke del 2019